Санда Лангерхолц ( Загреб, 18. јул 1932 ) је била југословенска и хрватска филмска и глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1959. || Стаклени параван ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Вражији оток ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сасвим мало скретање ТВ филм || /
|-
| 1967. || Седма заповјед божја - кради мало мање ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1972. || Лов на јелене || Шушњарева сестра
|-
| 1973. || Образ уз образ ТВ серија || Санда
|-
| 1976. || Част ми је позвати вас ТВ серија || Санда
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || ТВ новинарка
|-
| 1978. || Усвојење Кратки филм || /
|-
| 1979. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Влаком према југу || Рената
|-
| 1983. || Чешаљ ТВ филм || Ана Скок
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Златне године || Маријина мајка
|-
| 1983 1996. || Смоговци ТВ серија || Нинина мама
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2003. || Испод црте || Љубица (као Санда Миладинов Лангерхолц)
|-
| 2005. || Жутокљунац ТВ серија || Оперна пјевачица
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани
Биографије живих особа